Ачиры — деревня в Тобольском районе Тюменской области. Административный центр Ачирского сельского поселения.

География 
Расположена на севере района в лесной зоне, на реке Алымка. Расстояние до Тобольска — 120 км.

История 
Первое официальное упоминание об Ачирах относится к 1640 г. — по ясачной книге Тобольского уезда в Ачирах числилось 13 ясачных людей.

Население

Улицы 
 Левобережная улица
 Правобережная улица

Происшествия 
 (октябрь, 2019) Вспышка редкой гаффской болезни в деревне Ачиры Тюменской области.

Литература 
 Хисаметдинов, Сафиулла Рябикович (1943-). В краю озер и болот : о прошлом и настоящем села Ачиры Тобольского района / С. Р. Хисаметдинов. — Тобольск : Полиграфист, 2019. — 95 с. : ил. — (в пер.)

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района